Gibraltarees basketbalteam (mannen)
 Gibraltarees basketbalteam (vrouwen)